Rudolph Pabus Cleveringa (1763-1818), burgemeester van Appingedam
Rudolph Pabus Cleveringa (1819-1890), rechter, gemeenteraadslid, secretaris Zijlvest en lid Provinciale Staten
Rudolph Pabus Cleveringa (1852-1919), rechter
Rudolph Pabus Cleveringa (1887-1972), voormalig president van het Gerechtshof Leeuwarden
Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980), hoogleraar rechtsgeleerdheid te Leiden, verzetsheld